Натуральне число 605
 605 рік до нашої ери
 605 рік нашої ери